Троцкие (, ) — два дворянских рода. Происходят из казацкой старшины Гетманщины.

1) Потомство Максима Троцкого, Лубенского полкового судьи (1710—1719), пожалованного местностями в 1710 году. Его сын Пётр был наказным полковником Лубенским и временно заменял генерального есаула (1742). Троцкий, Виталий Николаевич (1835—1901) — русский генерал от инфантерии, участник среднеазиатских экспедиций.

Род Троцких внесён в родословные книги Киевской (Гербовник, VIII, 133), Воронежской, Полтавской и Черниговской губерний.

2) Потомство Кирилла Троцкого, сотника Новомлынского (1722—1727). Этот род использовал герб Лодзя.

Описание герба 
В щите, имеющем серебряное поле, крестообразно положены три шпаги остриями вниз, продетые через золотую дворянскую корону.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: вылетающая птица в короне, держащая в правой лапе жезл. Намёт на щите серебряный, подложенный зелёным. Герб рода Троцких внесён в Часть 8 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 133.

Литература 
 
 Малороссийский гербовник, с. 187
 
 

Шляхетские роды герба Лодзя
Казацкая старшина
Дворянские роды, на гербах которых изображены шпаги
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные орлы